

Niemcy 
1 miasto:
 Winsen (Luhe) – miasto powiatowe w kraju związkowym Dolna Saksonia, siedziba powiatu Harburg

2 gminy:
 Winsen – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg
 Winsen (Aller) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Celle, nad rzeką Aller